L'équipe de Tunisie de football participe en 2010 à la coupe d'Afrique des nations organisée en Angola ; elle en est éliminée dès le premier tour après trois matchs nuls. Elle dispute à partir du mois de juillet le début des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2012. Le sélectionneur Bertrand Marchand est démis de ses fonctions en décembre.

Matchs

Joueurs 

2010
Tunisie
Football en Tunisie en 2010